Gustaw Pokrzywka – polski mechanik lotniczy, zwycięzca Challenge 1934

 pokrzywka – zespół chorobowy
 pokrzywka brazylijska (Koleus Blumego) – roślina ozdobna

3 cieki w Polsce:
 Pokrzywka – potok, dopływ Łopońskiego Potoku
 Pokrzywka – struga, dopływ Piaśnicy
 Pokrzywka – struga, dopływ Powy